Oberer bezeichnet:

 Ordensoberer, Vorsteher einer klösterlichen Gemeinschaft, die weibliche Form ist Oberin

Oberer ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Oberer (1953–2015), Schweizer Malakologe
 Dietmar Oberer (1939–2019), deutscher Musiker, Dirigent, Maler und Bildhauer
 Franz Oberer (1851–1902), österreichischer Geistlicher
 Hariolf Oberer (1933–2017), deutscher Philosoph
 Johann Jakob Oberer (1839–1907), Schweizer Jurist, Richter und Manager
 Simone Oberer (* 1980), Schweizer Leichtathletin
 Walter Oberer (1911–2001), Schweizer Theaterleiter

Siehe auch:
 Ober